Heemstra ist der Familienname folgender Personen:

 Aarnaud van Heemstra (1871–1957), niederländischer Jurist und Politiker
 Phil Heemstra (1941–2019), US-amerikanisch-südafrikanischer Ichthyologe
 Schelto van Heemstra (1807–1864), niederländischer Staatsmann